Gettysburg (Dakota del Sud)
 Gettysburg (Ohio)
 Gettysburg (Pennsilvània)
 Batalla de Gettysburg, batalla de la Guerra Civil americana (1863)
 Discurs de Gettysburg, discurs d'Abraham Lincoln, President dels Estats Units pronunciat durant la inauguració del Cementiri Nacional de Soldats de Gettysburg quatre mesos i mig després de la Batalla de Gettysburg